Константа:
 Константа — постоянная величина (скалярная или векторная) в математике, физике, химии.
 Математическая константа — величина, значение которой не меняется; в этом она противоположна переменной.
 Константная функция — функция, которая для любого элемента из области определения возвращает одно и то же заданное значение.
 Константы физические — постоянные, входящие в уравнения, которые описывают фундаментальные законы природы и свойства материи.
 Константа (в программировании) — способ адресации данных, изменение которых рассматриваемой программой не предполагается или запрещается.
 Константа — пятая серия четвёртого сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 Константа — понятие лингвострановедения.

См. также 
 
 
 Константин
 
 Константан
 Коэффициент

Константы